Machtlfinger Straße (München), een straat in München.
Machtlfinger Straße (metrostation), een station van de metro van München.